Příjmení Karfík nosí více významných osobností:

 Lenka Karfíková (* 1963) – česká katolická teoložka, filosofka, překladatelka a editorka
 Milan Karfík (1935–2004) – český silniční motocyklový závodník
 Vladimír Karfík (1901–1996) – československý architekt a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Karfík (*1931) – český  literární kritik a historik